Adrenaline е дебютен студиен албум на алтърнатив метъл групата Deftones. Издаден е на 3 октомври 1995 г. от Maverick Records.

Сертифициран е като златен от RIAA на 7 юли 1999 г. До септември 2008 г. са продадени над 1 млн. копия на албума.

Състав 
 Чино Морено – вокали
 Стивън Карпентър – китара
 Чи Ченг – бас, бек вокали
 Ейб Кънингам – барабани

Песни

Позиции в класациите

Сертификати

Източници 

Албуми на Дефтоунс
Музикални албуми от 1995 година
Дебютни албуми